Hennecke bzw. Henneke ist ein deutscher Vor- und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Beim Namen handelt es sich um eine mit dem Diminutivsuffix -ke gebildete Koseform von Henn bzw. Henne. Somit geht der Name auf Heinrich bzw. Johannes zurück.

Namensträger

Hennecke 
 Adolf Hennecke (1905–1975), deutscher Bergmann
 Arthur Hennecke (1888–1959), deutscher Unternehmer
 Carolin Hennecke (* 1986), deutsche Biathletin
 Dietmar Hennecke (* 1939), deutscher Maschinenbauingenieur
 Edgar Hennecke (1865–1951), deutscher Theologe
 Frank Hennecke (* 1943), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Günther Hennecke (1912–1943), deutscher Mediziner in NS-Tötungsanstalten (NSDAP)

 Hauke Hennecke (* 1947), Schweizer Mikrobiologe
 Iris Hennecke (* 1969), deutsche Fußballspielerin
 Jost Hennecke (1873–1940), deutscher Autor
 Karl Hennecke (1886–1933), deutscher Manager der Montanindustrie
 Kurt Hennecke, deutscher Jurist, Staatsanwalt am Sondergericht Prag, Rechtsanwalt, Senatspräsident
 Manfred Hennecke (* 1948), deutscher Chemiker und Materialforscher, Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung
 Stefanie Hennecke (* 1970), deutsche Gartenhistorikerin
 Susanne Hennecke (* 1966), deutsche Hochschullehrerin
 Thomas Hennecke (* 1959), deutscher Sportjournalist
 Walter Hennecke (1897–1984), deutscher Konteradmiral der Kriegsmarine
 Wilhelm Hennecke (1812–1890), deutscher Reichsgerichtsrat

Henneke 
 Hans-Günter Henneke (* 1957), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 Stefanie Henneke (* 1979), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Vorname 
 Hennecke von Riga (vor 1382–1417/1421), deutscher Statthalter
 Henneke Gülzow (1938–1997), deutscher Theologe

Siehe auch 
 Hennicke

Einzelnachweise 

Familienname
Vorname
Deutscher Personenname